O Automatic Train Operation (Operação de Comboios Automática) é um sistema que automaticamente tem a capacidade de gerir redes inteiras de sistemas de comboios.

Sistemas de sinalização e segurança ferroviária
Metropolitanos
Veículos não tripulados
1967 no transporte ferroviário